Harwood kan som auktorsförkortning betyda:

 David M. Harwood
 Robert Kevyn Harwood

Robotskapade auktorsförkortningar